

Монтур — місто, штат Айова
 Монтур — місто, штат Нью-Йорк
 Монтур Тауншип — селище в окрузі Колумбія, штат Пенсільванія